Suchá Hora (deutsch „Trockener Berg“) steht für:

 Suchá Hora (Ort), Gemeinde in der Slowakei
 Sendeanlage Suchá Hora, Sendeanlage in der Slowakei